
1-й армейский корпус () — оперативно-тактическое соединение (армейский корпус) Армии США.

Штаб-квартира корпуса расположена на объединённой базе Льюис — Маккорд, штат Вашингтон.

История 
Корпус был создан во время Первой мировой войны, участвовал в нескольких крупных сражениях во Франции, после войны был распущен. Вновь сформирован во время Второй мировой войны, участвовал в боевых действиях на Тихом океане, в частности в освобождении Новой Гвинеи и Филиппин, участвовал в оккупации Японии.

После начала Корейской войны корпус был переброшен в Корею, оставался на Корейском полуострове в течение всех трёх лет войны и ещё двадцати лет после её окончания.

В настоящее время 1-й армейский корпус является боевым соединением Армии США (в частности, он неоднократно был задействован в Иракской войне); оперативно корпус подчинён Индо-Тихоокеанскому командованию ВС США.

Организация 
1-й корпус уникален тем, что среди активных армейских корпусов США он состоит из смеси соединений и частей регулярных сил и резерва СВ США, чьи соединения и части располагаются в 47 из 50 штатов США, в общей сложности около 20 000 человек активных сил и 20 000 человек резерва армии.

 1-й армейский корпус (Льюис — Маккорд, штат Вашингтон)
  7-я пехотная дивизия (Льюис — Маккорд, штат Вашингтон)
  11-я воздушно-десантная дивизия (Эльмендорф — Ричардсон, штат Аляска)
  25-я пехотная дивизия (Шофилдские Казармы, штат Гавайи)
 Японское командование Армии США (Кэмп-Зама, префектура Канагава)
 17-я артиллерийская бригада (17th Field Artillery Brigade)
 555-я инженерная бригада (555th Engineer Brigade)
 593-е экспедиционное командование поддержки (593rd Expeditionary Sustainment Command)
 62-я медицинская бригада (62nd Medical Brigade)
 201-я экспедиционная бригада военной разведки (201st Expeditionary Military Intelligence Brigade)
 42-я бригада военной полиции (42nd Military Police Brigade)

См. также 
 Первый корпус Потомакской армии

Примечания

Ссылки 
 Веб-страница I-го корпуса 
 GlobalSecurity.org: I Corps

Корпуса США
Воинские части и формирования, созданные в 1918 году